Mobile Station steht für:
   
 ein mobiles Telefon, siehe Mobilstation   
 eine Steuerungseinheit für Märklin-Eisenbahnen, siehe Märklin Systems   

Siehe auch:
 Mobile Station Roaming Number, Nummer zur Identifikation einer Mobilstation
 Mobile Subscriber ISDN Number (Mobile Station ISDN Number), weltweit eindeutige Rufnummer für Mobilfunkteilnehmer